Жуаки́н () — имя собственное, выступает в виде топонимов и личных имён.
 Дон-Жуакин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Жуакин-Гомис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас. 
 Жуакин-Набуку — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку. 
 Жуакин-Пирис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи. 
 Жуакин-Тавора — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Жуакин-Фелисиу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Нову-Сан-Жуакин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. 
 Сан-Жуакин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. 
 
 Сан-Жуакин-ди-Бикас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сан-Жуакин-ду-Монти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.